Шансене може да се односи на:

 Шансене (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шансене (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна